Чемпіонат Швейцарії з хокею 1964 — 53-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став ХК «Вілларс» (2 титул). НЛА покинув ХК Амбрі-Піотта.

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
Роджер Чаппо (ХК «Вілларс») — 31 очко (11 + 20)
Петер Штаммбах (СК «Берн») - 29 очок (10 + 19)
Петер Шмідт (СК «Берн») - 28 очок (20 + 8)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія